Ра́умер () — немецкая фамилия.

 Раумер, Ганс (1870—1965) — немецкий политик, министр правительства Германии в Веймарской республике.
 Раумер, Георг Вильгельм фон (1800—1856) — немецкий историк, директор прусских архивов.
 Раумер, Иоганн Георг фон (1671—1747) — глава правительства в Ангальте, дед архивиста Карла Георга фон Раумера.
 Раумер, Карл Георг фон (архивист) (1753—1833) — немецкий архивист, отец Георга Вильгельма фон Раумера.
 Раумер, Карл Георг фон (1783—1865) — немецкий геолог, географ и педагог, брат Фридриха Людвига Раумера.
 Раумер, Карл Отто фон (1805—1859) — прусский государственный деятель, министр.
 Раумер, Курт фон (1900—1982) — немецкий историк, внук Рудольфа фон Раумера.
 Раумер, Рудольф фон (1815—1876) — немецкий филолог, сын Карла Георга Раумера.
 Раумер, Фридрих Людвиг Георг фон (1781—1873) — немецкий историк, профессор.